Enrico Falqui ist der Name folgender Personen:

* Enrico Falqui (Literaturkritiker) (1901–1974), italienischer Literaturkritiker, Romanist und Italianist
 Enrico Falqui (Politiker) (* 1946), italienischer Politiker